Nikutta ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Nikutta (* 1971), deutscher Manager
 Sigrid Nikutta (* 1969), deutsche Managerin